Voorspan (spoorwegen), het trekken van treinen door twee werkende locomotieven die elk bediend worden door een eigen machinist.
 Voorspan (schip), het voor het schip spannen van een sleepboot om de stroomsnelheid te overwinnen
 Forecar (voorspan of voorspanwagen) bij motorfietsen